Георг Фразер:

 Георг Фразер (1849—1937) — финский публицист.
 Георг Фразер (1886—1952) — его сын, финский архитектор.